Nibler ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Nibler (* 1934), deutscher Physiker
 Josef Nibler (1865–1921), deutscher Politiker (Landrat)

Siehe auch: Niebler